Dorfkirche Leppin steht für:

 Dorfkirche Leppin (Arendsee), gotische Saalkirche im Ortsteil Leppin der Stadt Arendsee (Altmark), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Leppin (Lindetal), Kirche in der Gemeinde Lindetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Lindetal#Leppin

Siehe auch:
 Dorfkirche Groß Leppin